Le massacre de Glina est l'assassinat de plusieurs centaines de Serbes par les croates Oustachis lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Il a lieu en mai 1941 dans le village de Glina dans le comitat de Sisak-Moslavina de l'État indépendant de Croatie.

Le massacre commence par une tentative de conversion forcée au catholicisme des Serbes. Ceux qui refusent sont enfermés dans une église orthodoxe serbe qui sera ensuite incendiée. Les Serbes qui se  convertissent sont épargnés. Plusieurs vagues de meurtres ont suivi fin juillet/début août de la même année, au cours desquelles plusieurs milliers de civils serbes sont assassinés.

Références

Articles connexes 
 Génocide des Serbes dans l'État indépendant de Croatie
 Camps de concentration oustachis
 Massacre de Blagaj
 Massacre de Gudovac

Massacre ou atrocité de la Seconde Guerre mondiale
Histoire de la Yougoslavie pendant la Seconde Guerre mondiale
1941 en Yougoslavie
Histoire de la Croatie pendant la Seconde Guerre mondiale
État indépendant de Croatie
Crime de guerre en Croatie